K79 ou K.79 peut faire référence à :
 « Oh temerario Arbace !... Per quel paterno amplesso », un récitatif et air pour soprano et orchestre (K.79) de Wolfgang Amadeus Mozart ;
 Sonate K. 79, une œuvre pour clavier du compositeur italien Domenico Scarlatti.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres